Легат — посада в Стародавньому Римі
 Папський легат — офіційний представник римського папи
 Легат — форма в римському праві